Gostkowice peut désigner en Pologne :

 Gostkowice, village de la voïvodie de Lubusz
 Gostkowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie